

Codici 
 FLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Schaeferhaus, Flensburg, Germania

Sigle 
 Fédération Luxembourgeoise de Football, Federazione calcistica del Lussemburgo